Les « lois Fillon » sont des lois qui ont été déposées par François Fillon
La Loi Fillon est une loi française de 2003 sur les retraites
La Loi Fillon est une loi française de 2005 sur l'éducation.